Dies ist eine alphabetisch geordnete Liste der Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation (der ISS).

Stand: 5. Mai 2022 – nach Abdocken der SpaceX Crew-3.

 Name Name des Raumfahrers in der Form Vorname Nachname. Sortierbar ist die Liste jedoch nach der Form Nachname, Vorname.
 Nation Nationalität des Raumfahrers. Eine zweite Flagge weist auf eine doppelte (und zugleich die ursprüngliche) Staatsbürgerschaft hin. Sortierbar ist dies dann nach der ersten Flagge.
   Geschlecht der Person,  = männlich,  = weiblich.
 T, wenn Tourist oder privat finanzierter oder kommerzieller Raumflug, dann "T" sonst <leer>.
 Expeditionen Liste aller Expeditionen an denen der Raumfahrer beteiligt war; jeweils hinter den zusammenhängenden Expeditionen in Klammern die Raumschiffe für Hin- und Rückflug getrennt von "/" falls unterschiedlich; die Expeditionen sind Langzeitaufenthalte; mehrere direkt an einander anschließende Expeditionen gelten als ein einziger Langzeitaufenthalt.
 Sonstige Liste aller anderen Besuche des Raumfahrers auf der ISS, Kurzzeitaufenthalte; es werden die Raumschiffe angegeben mit denen die Besuche stattfanden, Hin- und Rückflug getrennt von "/" falls unterschiedliche Raumschiffe.
 LaZt Anzahl der Langzeitaufenthalte (bei ISS-Expeditionen).
 Bes Anzahl der Besuche auf der ISS, Langzeitaufenthalte plus Kurzzeitaufenthalte.
 Anmerkung: Hinweis auf Besonderheiten, beispielsweise ob sich der Raumfahrer zurzeit an Bord der ISS befindet.
 Expeditionen: E<Expeditionsnummer>
 Shuttle-Flüge: Sh<Shuttle-Nummer>
 Sojus-Flüge: So<Sojus-Kennzeichen>
 SpaceX-Flüge: X<SpaceX-Crew-Nummer>
 Kommerzielle Axiom-Missionen: AX<Missionsnummer>

Zusammenfassung, siehe auch

Raumfahrer

Zusammenfassung 

 Erklärung der Spaltenüberschriften der Zusammenfassung
 ges Anzahl der Personen des jeweiligen Landes, die auf der ISS waren
  Anzahl der Frauen des jeweiligen Landes, die auf der ISS waren
 T Anzahl der Personen des jeweiligen Landes, die als Tourist auf der ISS waren
 Exp Anzahl der Personen des jeweiligen Landes, die als Teilnehmer einer Expedition auf der ISS waren
 Sonst Anzahl der Personen des jeweiligen Landes, die auf der ISS waren, aber nicht als Teilnehmer einer Expedition
 LaZt Anzahl der Langzeitaufenthalte des jeweiligen Landes auf der ISS
 B1x Anzahl der Personen des jeweiligen Landes mit genau einem Besuch auf der ISS
 B2x Anzahl der Personen des jeweiligen Landes mit genau zwei Besuchen auf der ISS
 B3x Anzahl der Personen des jeweiligen Landes mit genau drei Besuchen auf der ISS
 B4x Anzahl der Personen des jeweiligen Landes mit genau vier Besuchen auf der ISS
 B5x Anzahl der Personen des jeweiligen Landes mit genau fünf Besuchen auf der ISS
 Bsum Anzahl der Besuche von Personen des jeweiligen Landes auf der ISS insgesamt

 Unterste Zeile
 ges Anzahl der Personen, die auf der ISS waren
  Anzahl der Frauen, die auf der ISS waren
 T Anzahl der Personen, die als Touristen auf der ISS waren
 Exp Anzahl der Personen, die als Teilnehmer einer Expedition auf der ISS waren
 Sonst Anzahl der Personen, die auf der ISS waren, aber nicht als Teilnehmer einer Expedition
 LaZt Anzahl der Langzeitaufenthalte auf der ISS
 B1x Anzahl der Personen mit genau einem Besuch auf der ISS
 B2x Anzahl der Personen mit genau zwei Besuchen auf der ISS
 B3x Anzahl der Personen mit genau drei Besuchen auf der ISS
 B4x Anzahl der Personen mit genau vier Besuchen auf der ISS
 B5x Anzahl der Personen mit genau fünf Besuchen auf der ISS
 Bsum Anzahl der Besuche von Personen auf der ISS insgesamt

Die Endsummen in der untersten Zeile können kleiner sein als die Summen der einzelnen Spalten, weil Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft nur einmal in die Endsumme eingehen, aber bei jedem Land, dessen Staatsbürgerschaft sie haben, aufgeführt werden.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der bemannten Missionen zur Internationalen Raumstation
 Liste der ISS-Expeditionen
 Liste der ISS-Kommandanten
 Liste der Raumfahrer

!Raumfahrer Auf Der Internationalen Raumstation
!Raumfahrer Auf Der Internationalen Raumstation
!Raumfahrer Auf Der Internationalen Raumstation
Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation
Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation